Note : en raison de la prononciation du « U » initial (younieunn), l'appellation « comté de Union » paraît préférable, en français, à « comté d'Union ».

Dix-sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Union () :
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de Floride ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du Kentucky ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du New Jersey ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté d'Union, situé dans l'État de Pennsylvanie ;
 le comté d'Union, situé dans l'État du Tennessee.

Par ailleurs, il existe une paroisse de l'Union, située dans l'État de Louisiane ; la paroisse (parish) étant la subdivision administrative qui, en Louisiane, remplace celle appelée comté (county) dans les autres États.

Voir aussi